Леонид Казнаков (род. 12 декабря 1963, Ленинград, СССР) — советский фигурист, серебряный призёр чемпионата СССР 1984 года в одиночном катании. Мастер спорта СССР международного класса. Выступал за спортивное общество «Труд» (Ленинград), затем в СК Вооруженных сил СССР (Ленинград).

Семья
Сын - Алексей Леонидович Казнаков (19 октября 1987).

Внучка - Алиса Алексеевна Казнакова (13 марта 2018).

Результаты

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва 

Фигуристы СССР
Мастера спорта СССР
Родившиеся в 1963 году
Родившиеся 12 декабря
Персоналии по алфавиту